|-
| 10801 Lüneburg ||  || 23 septembrie 1992 ||  || F. Börngen
|-
| 10802 Masamifuruya ||  || 28 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 10803 Caléyo ||  || 21 octombrie 1992 ||  || T. Seki
|-
| 10804 Amenouzume ||  || 23 noiembrie 1992 ||  || T. Urata
|-
| 10805 Iwano ||  || 18 noiembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 10806 Mexico ||  || 23 martie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 10807 Uggarde ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 10808 Digerrojr ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 10809 Majsterrojr ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 10810 Lejsturojr ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 10811 Lau ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 10812 Grötlingbo ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 10813 Mästerby ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 10814 Gnisvärd ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 10815 Ostergarn ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 10816 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 10817 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 10818 - ||  || 18 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 10819 Mahakala || 1993 HG || 19 aprilie 1993 ||  || 
|-
| 10820 Offenbach ||  || 18 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 10821 Kimuratakeshi || 1993 SZ || 16 septembrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 10822 Yasunori ||  || 16 septembrie 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 10823 Sakaguchi ||  || 16 septembrie 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 10824 - ||  || 24 septembrie 1993 || Siding Spring || 
|-
| 10825 Augusthermann ||  || 18 septembrie 1993 ||  || F. Börngen
|-
| 10826 ||  || 19 septembrie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10827 Doikazunori ||  || 11 octombrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 10828 Tomjones ||  || 8 octombrie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 10829 Matsuobasho || 1993 UU || 22 octombrie 1993 ||  || T. Seki
|-
|  ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10831 Takamagahara ||  || 15 noiembrie 1993 ||  || T. Urata
|-
| 10832 Hazamashigetomi ||  || 15 noiembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10833 ||  || 11 noiembrie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 10834 Zembsch-Schreve ||  || 8 noiembrie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 10835 Fröbel ||  || 12 noiembrie 1993 ||  || F. Börngen
|-
| 10836 - ||  || 14 februarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10837 Yuyakekoyake ||  || 6 martie 1994 ||  || , 
|-
| 10838 Lebon ||  || 9 martie 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 10839 Hufeland ||  || 3 aprilie 1994 ||  || F. Börngen
|-
| 10840 || 1994 LR || 1 iunie 1994 ||  || 
|-
| 10841 ||  || 12 august 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 10842 ||  || 31 octombrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 10843 ||  || 30 decembrie 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 10844 - || 1995 AG || 2 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10845 - ||  || 6 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10846 ||  || 2 ianuarie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 10847 Koch ||  || 5 ianuarie 1995 ||  || F. Börngen
|-
| 10848 - ||  || 25 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10849 - ||  || 25 ianuarie 1995 ||  || S. Otomo
|-
| 10850 Denso ||  || 26 ianuarie 1995 ||  || 
|-
| 10851 - || 1995 CE || 1 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10852 - || 1995 CK || 1 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10853 Aimoto || 1995 CW || 6 februarie 1995 ||  || 
|-
| 10854 - ||  || 22 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10855 - ||  || 26 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10856 Bechstein ||  || 4 martie 1995 ||  || F. Börngen
|-
| 10857 Blüthner ||  || 5 martie 1995 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 10858 - || 1995 FT || 28 martie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10859 - ||  || 1 aprilie 1995 ||  || S. Otomo
|-
| 10860 - || 1995 LE || 3 iunie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 10861 Ciske ||  || 22 iunie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 10862 - ||  || 26 august 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 10863 Oye ||  || 31 august 1995 || Haleakala || 
|-
| 10864 Yamagatashi ||  || 31 august 1995 ||  || 
|-
| 10865 Thelmaruby ||  || 21 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 10866 Peru ||  || 14 iulie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10867 Lima ||  || 14 iulie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10868 ||  || 3 septembrie 1996 ||  || , T. Urata
|-
| 10869 ||  || 21 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 10870 Gwendolen ||  || 25 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 10871 ||  || 5 octombrie 1996 ||  || , T. Urata
|-
| 10872 Vaculík ||  || 12 octombrie 1996 || Kleť || , 
|-
| 10873 - ||  || 11 octombrie 1996 ||  || K. Endate
|-
| 10874 Locatelli ||  || 4 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 10875 Veracini ||  || 7 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 10876 - || 1996 UB || 16 octombrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10877 Jiangnan Tianchi || 1996 UR || 16 octombrie 1996 ||  || , T. Urata
|-
| 10878 Moriyama || 1996 VV || 3 noiembrie 1996 || Moriyama || 
|-
| 10879 - ||  || 6 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10880 Kaguya ||  || 6 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 10881 - ||  || 4 noiembrie 1996 ||  || T. Urata
|-
| 10882 Shinonaga ||  || 3 noiembrie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 10883 - ||  || 14 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10884 Tsuboimasaki ||  || 7 noiembrie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 10885 Horimasato ||  || 7 noiembrie 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 10886 Mitsuroohba ||  || 10 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 10887 - ||  || 12 decembrie 1996 ||  || T. Urata
|-
| 10888 Yamatano-orochi ||  || 6 decembrie 1996 ||  || , T. Urata
|-
| 10889 - ||  || 2 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10890 - ||  || 4 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10891 Fink ||  || 30 august 1997 || Caussols || 
|-
| 10892 - ||  || 23 septembrie 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 10893 ||  || 19 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 10894 Nakai ||  || 30 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 10895 Aynrand ||  || 11 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 10896 ||  || 26 octombrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 10897 - ||  || 7 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10898 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10899 - ||  || 24 noiembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 10900 Folkner ||  || 30 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-